Mehlbeere steht für:

 verschiedene Pflanzenarten aus der Gattung Mehlbeeren (Sorbus), unter anderem
 Echte Mehlbeere (Sorbus aria)
 Felsen-Mehlbeere (Sorbus rupicola)
 Hersbrucker Mehlbeere (Sorbus pseudothuringiaca)
 Irische Mehlbeere (Sorbus hibernica)
 Schwedische Mehlbeere (Sorbus intermedia)
 Vogesen-Mehlbeere (Sorbus mougeotii)
 Lonetal-Mehlbeere (Sorbus lonetalensis)
 die Frucht der Gehölzart Schmalblättrige Ölweide (Elaeagnus angustifolia)
 die Preiselbeere (Vaccinium vitis-idaea)
 verschiedene Crataegus-Arten wie „Crataegus oxyacantha“ und Crataegus monogyna bzw. deren Früchte